

Biografia
Diplomatosi al Liceo Classico "Vincenzo Monti" di Cesena, fin da giovane si è appassionato alla politica.

Dal 1992 al 2001 ha guidato la Confesercenti di Cesenatico, ed in seguito è diventato il segretario dell'intera Confesercenti Cesenate, carica che ha ricoperto fino al 2006.

È stato Consigliere dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna dal 2005 fino al 2009.

Il 23 novembre 2008 Paolo Lucchi ha vinto sulla sfidante Ines Briganti le Primarie per l'individuazione del candidato Sindaco del Pd, con il 74,51% delle preferenze.

Il 6 e 7 giugno 2009 è stato eletto Sindaco di Cesena con il 51,8% dei voti e dal 10 giugno si è insediato ufficialmente a Palazzo Albornoz.

Il 2 giugno 2011 è stato insignito dell'onorificenza di Ufficiale al merito della Repubblica Italiana.

Il 10 giugno 2011, il Comitato Italiano dell'UNICEF ha conferito al Sindaco Paolo Lucchi e all'Amministrazione Comunale di Cesena il titolo di Difensore dell'infanzia.

Il 17 novembre 2013 Paolo Lucchi ha vinto le primarie di coalizione sulla sfidante Maria Elena Baredi per Sinistra Ecologia e Libertà, con il 70,93% delle preferenze.

Alla guida di una coalizione di centrosinistra (composta da PD, SEL, Lista Civica "Semplicemente Cesena", Rifondazione Comunista, Scelta Civica e PSI) ha vinto le Elezioni amministrative del 25 maggio 2014 con il 54,79% dei voti al primo turno, battendo gli sfidanti Gilberto Zoffoli per centro-destra (16,78%) e Natascia Guiduzzi per il Movimento 5 Stelle (15,49%).

Il 4 giugno 2015 è stato eletto Presidente del Cal (Consiglio delle autonomie locali) dell'Emilia-Romagna, l'organo di rappresentanza, consultazione e coordinamento tra la Regione e gli Enti locali.

Il 13 gennaio 2017 è stato insignito dell'onorificenza di Commendatore al merito della Repubblica Italiana.

Dal 14 ottobre 2019 é Amministratore Delegato di Federcoop Romagna, struttura di riferimento di Legacoop Romagna per i servizi alle imprese (consulenza fiscale, legale, contabile, modelli organizzativi, consulenza del lavoro, servizi telematici, servizio paghe e consulenza direzionale e societaria).

Note

Voci correlate 
 Cesena
 Partito Democratico (Italia)

Collegamenti esterni 
 

Sindaci di Cesena
Politici del Partito Democratico (Italia)
Ufficiali OMRI